Patty Fendick e Jill Hetherington hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Belinda Cordwell e Julie Richardson.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jenny Byrne /  Michelle Jaggard-Lai (quarti di finale)
 Gretchen Magers /  Anne Minter (semifinali)
 Belinda Cordwell /  Julie Richardson (finale)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (campionesse)

 Beverly Bowes /  Terry Phelps (quarti di finale) 
 Louise Field /  Julie Salmon (semifinali) 
 Katrina Adams /  Lisa O'Neill (quarti di finale) 
 Jennifer Goodling /  Wendy Wood (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Fernleaf Classic 1988